Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
 7e division de Landwehr (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne, entre-deux-guerres)
  d'infanterie (Allemagne)
  de montagne (Allemagne)
  SS de volontaires de montagne Prinz Eugen (Allemagne)
  parachutiste (Allemagne)

  de panzers (Allemagne)

 7. Flieger-Division

Australie 
  d'infanterie (Australie)

Canada 
  Division d'infanterie canadienne

Corée du Sud 
  d'infanterie (Corée du Sud)

États-Unis 
  d'infanterie légère (États-Unis)
  blindée (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)
  d'infanterie coloniale (France)
  de cavalerie (France)

  blindée (France)

Japon 
  d'infanterie de l'armée impériale japonaise

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)
  d'infanterie (Inde)
  blindée (Royaume-Uni)

Union soviétique 
  division d'assaut aéroportée de la Garde